Мюльдер (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мюльдер, Питер (род. 1951) —  южноафриканский политик.
 Мюльдер, Франс де (1937—2001) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.